Hällgrundet (Brändöskär); eiland in de Lule-archipel; Zweden
Hällgrundet (Kalix); eiland in de Kalix-archipel; Zweden
Hällgrundet (Luleå); eiland in de Lule-archipel; Zweden